Belgica est originellement le nom latin de la Gaule Belgique, repris en latin contemporain pour désigner l'actuelle Belgique.

Belgica est aussi l'une des déclinaisons (notamment le nominatif féminin singulier) de l'adjectif latin (ou du latin contemporain) signifiant « qui a trait à la Gaule Belgique (ou à la Belgique) ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (1052) Belgica est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Belgica est un genre d'insectes diptères nématocères, de la famille des Chironomidae.
 En taxonomie, belgica est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la Rome antique, Belgica ou Gallia belgica est le nom de la Gaule Belgique, divisée en Belgica prima et Belgica secunda.
 Au  dans la région historique des Pays-Bas :
 Belgica Foederata désigne les Provinces-Unies (les Pays-Bas actuels) ;
 Belgica Regia désigne les Pays-Bas méridionaux, l'actuelle Belgique ;
 Nova Belgica désigne une colonie en Amérique du Nord.

Sciences de l'information 
 Belgica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque royale de Belgique.

Culture et société

Cinéma 
 Belgica est un film réalisé par Felix Van Groeningen, sorti en 2015.

Marine 
 La Belgica est un navire d'exploration utilisé lors de l'expédition antarctique belge de 1897.
 Le Belgica (A962) est un navire océanographique appartenant à la composante marine de l'armée belge. Il a été remplacé par le Belgica (navire, 2021) en 2021

Toponyme 

 Belgica, une station du métro de Bruxelles (Belgique) ;
 les montagnes Belgica, une chaîne de montagnes de la terre de la Reine-Maud (Antarctique).

Épithète spécifique